

Geografia
 Lipa  – insediamento del comune sloveno di Beltinci
 Lipa – città delle Filippine
 Lipa – località nel comune di Cettigne, Montenegro

Persone
 Dua Lipa – cantante e compositrice britannica di etnia kosovaro-albanese
 Elisabeta Lipă – canottiera rumena
 Hanuš di Lípa – nobile boemo

Altro
 Lipa – moneta frazione della kuna croata
 Nostra Signora di Lipa – appellativo con cui alcuni fedeli cattolici venerano la Vergine Maria

Pagine correlate 
Lípa
Lippa